Minya ist:

 Al-Minya, Provinzhauptstadt des Gouvernements al-Minyā in Mittel-Ägypten
 eine antike Stadt in Thessalien, Hauptort der Minyer